Desa Tanggungharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanggungharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 110,96), Jawa Tengah, 
 Desa Tanggungharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 110,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar